Štefan Chrtiansky (ur. 1962)
 Štefan Chrtiansky (ur. 1989)